Хајмбах може бити:

 Хајмбах (Нае), општина у округу Биркенфелд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Хајмбах (Ајфел), град у округу Дирен, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.